Blei ou Bleï est un nom propre.

Patronyme 

 David Blei, scientifique américain en informatique.
 Franz Blei (1871-1942), écrivain, traducteur et critique littéraire autrichien. 
 Ricardo Blei (1989-), acteur et doubleur néerlandais.

Toponyme 

 Penn Bleï, petite île du golfe du Morbihan (France).